Svante Sture kan avse:

 Svante Nilsson (Sture), (1460–1511/1512) svenskt riksråd och Sveriges riksföreståndare från 1504 till sin död
 Svante Sture den yngre, (Svante Stensson Sture), (1517–1567), en svensk riksmarsk, greve och friherre.
 Svante Sture (1587-1616), en svensk rådsmedlem